Foead is de naam van twee Egyptische koningen in de twintigste eeuw:

 Foead I van Egypte, was van 1922 tot 1936 de eerste koning van het moderne Egypte.

 Foead II van Egypte, was zijn kleinzoon en van 1952 tot 1953 de laatste koning van het moderne Egypte.